Mužská dvouhra Rakuten Japan Open Tennis Championships 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do singlové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl třetí hráč světa Stan Wawrinka ze Švýcarska, který se před zahájením turnaje odhlásil.

Vítězem dvouhry se stal šestý nasazený Australan Nick Kyrgios, jenž ve finále zdolal belgickou turnajovou pětku Davida Goffina po třísetovém průběhu 4−6, 6−3 a 7−5. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo třetí titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk mu v následném vydání žebříčku ATP z 10. října 2016 zajistil posun na kariérní maximum, když mu patřilo 14. místo.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu vítězný Kyrgios uvedl: „Bylo to náročné utkání, ve kterém bylo hodně dlouhých výměn. Myslel jsem, že cestou bude dobře returnovat, že na něm budu mít hodně příležitostí. Byl to opravdu kvalitní zápas, ve kterém jsem měl více štěstí.“ Poražený z duelu Goffin zhodnotil servis svého soka, který mu v utkání velice pomohl (Kyrgios zaznamenal celkem 25 es): „Není vůbec lehké ho brejknout, protože servíruje rychlostí až 215 km/h. Snažil jsem se odhadnout, kam jeho servis půjde. Ale stále dával esa. Snažil jsem hrát to nejlepší, a fungovalo to až do posledního setu za stavu 5-4.“

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2016
ATP World Tour 2016